Guangfu kan syfta på:

 Guangfu – en köping i Kina
 Guangfu, Hebei – en stad i häradet Yongnian
 Guangfu (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,29, long 120,39)
 Guangfu (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,83, long 116,18)